Aldabrinus är ett släkte av spindeldjur. Aldabrinus ingår i familjen Garypinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Aldabrinus